TABAS peut faire référence à :
 Tabas, graphiste illustrateur, issue du mouvement graffiti, ou,
 Tabas, un lieu d'Iran.